El término South (Sur en inglés), hace referencia a varios artículos:

Lugares 
South Island. Nueva Zelanda.

Transporte 
South African Airways
South Western Main Line
South Bay Expressway
South Circular Road (Dublín)
South Ferry

Música 
South Side. Sencillo del grupo Moby.
South Bound Saurez. Canción de Led Zeppelin.

Deporte 
South Florida Bulls. Nombre utilizado por los equipos deportivos de la Universidad del Sur de Florida, situada en Tampa, Florida. 
South Alabama Jaguars equipo deportivo de la Universidad del Sur de Alabama, situada en Mobile.
South Atlantic League. Liga de béisbol.

Medios de comunicación 
South China Morning Post. Principal periódico en inglés de Hong Kong.
South Wales Echo. Periódico galés de mayor tirada.
South Park. Serie de animación.
South of Nowhere. Serie de TV.
South Pacific. Película de 1958.
South Pacific. Película de 2001.
South Pacific. musical.

Además 
South Kensington Museum. Mayor museo de artes decorativas del mundo.
South Bridge. Circuito integrado
South African Broadcasting Corporation. Empresa de radiotelevisión estatal sudafricana.
South Oaks Gambling Screen. Cuestionario psicológico empleado para detectar casos de jugadores patológicos.
South Pacific Stock Exchange
South West Africa People's Organization. Partido político de Namibia.
South West African National Union. Partido político más antiguo de Namibia.